Гарди́  () — коммуна во Франции, в регионе Лангедок-Руссильон, департамент Од.
 Де ла Гарди — шведский род французского происхождения.

Персоналии 
 Гарди, Дадли (1867—1922) — английский художник, иллюстратор, плакатист.
 Гарди, Натан (1901—1980) — израильский политический и общественный деятель.
 Гарди, Симеон Проспер (Siméon Prosper Hardy; 1729—1806) — французский издатель и мемуарист.
 Устаревший вариант передачи английской фамилии Харди (например, Томас Гарди).

См. также 
 Харди